La Ligue A francese di pallavolo maschile 2014-2015 si è svolta dal 16 ottobre 2014 al 9 maggio 2015: al torneo hanno partecipato quattordici squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la sesta volta, la quarta consecutiva, al Tours Volley-Ball.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate; al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, semifinali, entrambe giocate al meglio di due vittorie su tre gare, e finale, giocata a gara unica.
 Le ultime due classificate sono retrocesse in Ligue B.

Squadre partecipanti
Al campionato di Ligue A 2014-15 hanno partecipato quattordici squadre: quelle neopromosse dalla Ligue B sono state l'Amicale Laïque Canteleu-Maromme Volley-Ball, vincitrice del campionato, e il Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball, vincitrice dei play-off promozione; una squadra che ha avuto il diritto di partecipazione, ossia l'Amicale Laïque Canteleu-Maromme Volley-Ball, ha rinunciato all'iscrizione: al posto di questa è stato ripescato il Narbonne Volley.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Verdetti
  Campione di Francia 2014-15 e qualificata alla Champions League 2015-16.
  qualificata alla Champions League 2015-16.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2015-16.
  qualificata alla Challenge Cup 2015-16.
  e  retrocesse in Ligue B 2015-16.

Premi individuali

Statistiche

NB: I dati sono riferiti all'intero torneo.

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2014
Pallavolo nel 2015
 2014-2015